Agallas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agallas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Agallas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar